Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7, 8 и 9 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Полуфиналы 

Qual. rule: first 2 of each Забег (Q) plus the 2 fastest Времяs (q) qualified.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал 
Ветер +0,4 м/с

Примечания

Ссылки 
 Программа соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М